

Saint-Louis-de-Gonzague — município do conselho municipal regional de Les Etchemins, Quebec



Localidades
 St. Louis (Missouri)
 St. Louis (Oklahoma)
 St. Louis (Michigan) — 
 St. Louis Park (Minnesota)
 Bay St. Louis — no Mississippi
 Lake St. Louis (Missouri)

Condados
 Condado de St. Louis (Minnesota)
 Condado de St. Louis (Missouri) —

Île Saint-Louis — ilha do Rio Sena em Paris

Comunas 
 Saint-Louis (Alto Reno)
 Saint-Louis (Guadalupe)
 Saint-Louis (Haut-Rhin)
 Saint-Louis (Mosela)
 Saint-Louis-de-Montferrand — Gironde
 Saint-Louis-en-l'Isle — Dordonha
 Saint-Louis-et-Parahou — Aude
 Saint-Louis-lès-Bitche — Mosela
 Port-Saint-Louis-du-Rhône — Bouches-du-Rhône

São Luís do Norte (arrondissement) (Saint-Louis-du-Nord) — distrito do Haiti, situado no departamento do Noroeste
 São Luís do Norte (comuna) (Saint-Louis-du-Nord) — comuna do no departamento do Noroeste e arrondissement de São Luís do Norte
 São Luís do Sul (Saint-Louis-du-Sud) — comuna do departamento do Sul e arrondissement de Aquin

Saint-Louis (Senegal) — cidade na ilha homónima
 Saint-Louis (departamento)
 Saint-Louis (região)

Desambiguações de topônimos